Флаг Белоцерковского района — официальный символ Белоцерковского района.

Флаг района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, состоящее из трех одинаковых по ширине горизонтальных полос. Верхняя — синяя, средняя — малиновая (цвет флага Белой Церкви), нижняя — жёлтая (элемент флага — Киевской области). В синей части у древка — жёлтый лук с тремя стрелами (элемент герба Белой Церкви) и колос в виде рога изобилия, который символизирует высокие урожаи зерновых культур.

Примечания 

Белая Церковь
Флаги районов Украины
Белоцерковский район
Флаги с изображением лука и стрел
Флаги с изображением рога изобилия